Ли́нкольн () — название ряда округов в Австралии, Канаде и США.

Австралия 
 , штат Новый Южный Уэльс.

Канада 
 , провинция Онтарио.

Соединённые Штаты Америки 
В Соединённых Штатах насчитывается 24 округа с названием Линкольн ():
 округ Линкольн, штат Айдахо.
 округ Линкольн, штат Арканзас.
 округ Линкольн, штат Вайоминг.
 округ Линкольн, штат Вашингтон.
 округ Линкольн, штат Висконсин.
 округ Линкольн, штат Джорджия.
 округ Линкольн, штат Западная Виргиния.
 округ Линкольн, штат Канзас.
 округ Линкольн, штат Кентукки.
 округ Линкольн, штат Колорадо.
 приход Линкольн, штат Луизиана.
 округ Линкольн, штат Миннесота.
 округ Линкольн, штат Миссисипи.
 округ Линкольн, штат Миссури.
 округ Линкольн, штат Монтана.
 округ Линкольн, штат Мэн.
 округ Линкольн, штат Небраска.
 округ Линкольн, штат Невада.
 округ Линкольн, штат Нью-Мексико.
 округ Линкольн, штат Оклахома.
 округ Линкольн, штат Орегон.
 округ Линкольн, штат Северная Каролина.
 округ Линкольн, штат Теннесси.
 округ Линкольн, штат Южная Дакота.

См. также 
 Линкольншир — графство на востоке Англии
 Война в графстве Линкольн
 Линкольн — другие значения